Водача-1 — деревня в Невельском районе Псковской области, Усть-Долысская волость
 Водача-2 — деревня в Невельском районе Псковской области, Плисская волость

См. также:
 Водач